USPP steht für:
 Flughafen Bolschoje Sawino in Russland (ICAO-Code)
 United States Park Police, Polizeibehörde der Vereinigten Staaten
 ultra-short period planet, ultrakurzperiodischer Planet in der Astronomie

USPP